O Ulsan Stadium é um estádio multi-uso em Ulsan, Coreia do Sul.
Atualmente é usado, na maior parte das vezes, para jogos de futebol e é a casa do Ulsan Hyundai Mipo Dockyard. O estádio tem uma capacidade de  pessoas e foi inaugurado em 2005. Substituiu o Mipo Stadium.

Estádios de futebol da Coreia do Sul
Estádios de futebol inaugurados em 2005
Construções de Ulsan
Desporto de Ulsan